— японская фигуристка, призёр чемпионатов Четырёх континентов, призёр чемпионатов Японии и этапов Гран-при по фигурному катанию. Чемпионка зимней Универсиады 2005 года в Австрии.

Карьера 
Начала кататься в 9 лет. Она представляла Японию на зимних Олимпийских играх 2002. Ёсиэ Онда многократно пыталась исполнить тройной аксель на соревнованиях, но каждый раз безуспешно. В 2007 году по окончании континентального чемпионата объявила об уходе из любительского спорта.

Достижения 

 WD = снялась с соревнований

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1998
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Японии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы Универсиады по фигурному катанию